

Села:
 Орлівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Орлівка — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Орлівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Орлівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Орлівка — Донецька область, Покровський район, Новогродівська міська громада
 Орлівка — Донецька область, Покровський район, Очеретинська селищна громада
 Орлівка — Запорізька область, Бердянський район
 Орлівка — Луганська область, Старобільський район
 Орлівка — Одеська область, Ізмаїльський район
 Орлівка — Рівненська область, Рівненський район
 Орлівка — Рівненська область, Сарненський район
 Орлівка — Севастополь, Нахімовський район
 Орлівка — Сумська область, Шосткинський район
 Орлівка — Чернігівська область, Куликівський район
 Орлівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

 Орлівка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район (ліквідоване у 1968 році)

Селище:
 Орлівка — Одеська область, Подільський район

Річка:
 Орлівка — ліва притока Кринки

Див. також 
 Орловка
 Орлівське